Grietje steht für:

 Grietje (Schiff)
 (2049) Grietje, Asteroid des Hauptgürtels